Rijkswachtkazerne (Dendermonde)
Rijkswachtkazerne (Ekeren)